

Persone 
Giuda il Galileo – fondatore degli Zeloti, che guidò due rivolte nel 6 e 7 d.C.
Giuda – vescovo della Chiesa di Gerusalemme prima della distruzione della città nel 135 d.C.
Giuda il Principe (o "il Santo") – rabbino e redattore della Mishnah nel II-III secolo
Giuda Levita – pensatore e poeta ebreo dell'XI-XII secolo

Personaggi biblici 
Giuda – uno dei dodici patriarchi figli di Giacobbe
Giuda Maccabeo – condottiero del II secolo a.C.
Giuda Iscariota – apostolo di Gesù
Giuda Taddeo – apostolo di Gesù e santo
Giuda – uno dei "fratelli di Gesù" nominati nei Vangeli
Giuda Barsabba  – personaggio degli Atti degli Apostoli

Film 
Giuda – cortometraggio del 1911 diretto da Arrigo Frusta
Giuda – film del 1919 diretto da Febo Mari
Giuda – film TV del 2001 diretto da Raffaele Mertes
Giuda – film TV del 2004 diretto da Charles Robert Carner

Altro 
 Giuda – nome proprio di persona maschile
Giuda – tribù ebraica che prende il nome dal patriarca Giuda
Giuda – regno formatosi nel X secolo a.C. per la scissione di Israele
Giuda – gruppo musicale italiano formatosi nel 2007
Giuda – romanzo del 2014 dello scrittore Amos Oz